Perényi Gábor kamarásmester, (†1526. augusztus 29.)
 Perényi Gábor, az előbbi unokája, Perényi János fia
 Perényi Gábor, Perényi Péter fia (†1567)
 Perényi Gábor, Perényi Zsigmond és Dobos Erzsébet fia
 Perényi Gábor, Perényi Ferenc és Kornis Rozália Krisztina fia
 Perényi Gábor Ugocsa főispánja (†1616 után)
 Perényi Gábor Ugocsa vármegye főispánja (1650 körül)
 Perényi Gábor, Perényi Imre fia (1720 körül)
 Perényi Gábor, Perényi Menyhért és Szaplonczay Zsuzsanna fia (1820 körül)
 Perényi Gábor, Perényi Károly Ugocsa alispánjának fia (†1906)
 Perényi Gábor, Perényi János és Szojka Anna fia (†1860)

Gabor